Meister der Österreichischen Eishockey-Liga 1987/88 wurde zum 24. Mal in der Vereinsgeschichte und zum vierten Mal in Serie der EC KAC.

Modus 
Die sieben Vereine spielten im Grunddurchgang jeweils viermal gegeneinander. Die besten sechs Vereine qualifizierten sich für die aus zwei Runden bestehende Finalrunde, wobei die ersten vier Vereine 4, 3, 2 bzw. 1 Bonuspunkte gutgeschrieben bekamen.

Grunddurchgang

Meisterrunde 

Damit gewann der EC KAC den 24. Meistertitel der Vereinsgeschichte und den vierten Titel in Folge.

Statistik

Auszeichnungen 
All-Star-Team Brian Stankiewicz (Innsbruck); David Farrish (Villach) – Robin Sadler (Wien); Kevin LaVallée (Innsbruck) – Rick Nasheim (Feldkirch) – Jim McGeough (Klagenfurt)

Fair-Play-Trophäe Wiener EV

Weblinks 
 Tabelle des Grunddurchgangs und Spielerstatistik bei eliteprospects.com
 

1987
Bundesliga Osterreich